Машурова — женская форма фамилии .
 Машурова, Дурням Мурдиновна (род. 1943) — писательница и поэтесса Казахстана.
 Машурова, Рахилям Абдрахмановна (род. 1946) — советская, казахстанская актриса, театральный педагог, профессор.